Shodan peut faire référence à :

Numérique 
 SHODAN, un personnage des jeux vidéo System Shock et System Shock 2 ;
 Shodan, un moteur de référencement d'objets connectés au réseau Internet.

Arts martiaux 
 Un shodan est, dans les arts martiaux ainsi que d’autres pratiques traditionnelles japonaises, le grade du débutant.
 Heian Shodan est le premier kata de la série Heian pratiqué en karaté shotokan-ryu.

Autre 
 La Villa Shodan est un monument situé à Ahmedabad.